Habersberg ist der Name von:

 Habersberg (Fischerbach), Ortsteil von Fischerbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Habersberg (Obergünzburg), Ortsteil von Obergünzburg im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Habersberg (Spessart) (428 m), Berg im Spessart im gemeindefreien Gebiet Huckelheimer Wald im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Haberberg